Libros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Libros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Libros (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar